een variant van hete bliksem
het juweel genoemd in Grönnens Laid, het volkslied van Groningen